Мужская национальная сборная Египта по волейболу — команда, представляющая Египет на международных соревнованиях по волейболу. Управляется федерацией волейбола Египта (FEVB). В 1947 году национальная федерация вступила в Международную федерацию волейбола. На февраль 2020 года команда занимает 18-е место в рейтинге FIVB и 2-е в рейтинге CAVB.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Кубках мира

Выступления на Всемирных Кубках чемпионов

Выступления в Мировой лиге

Выступления на Чемпионатах Африки

Выступления на Африканских играх

Выступления на Кубке претендентов по волейболу 

 2019 — 5-е место

Выступления на Средиземноморских играх 

 1971 — 5-е место
 1975 — 6-е место
 1979 — 5-е место
 1983 — 5-е место
 2005 —  1-е место

Выступления на Чемпионатах Европы 
 1955 — 14-е место
 1958 — 15-е место

Примечания

Ссылки 
 Профиль сборной Египта на сайте FIVB
 Профиль сборной Египта на сайте CAVB
Официальный сайт

Египет
Волейбол в Египте
Сборные Египта